Yob bezeichnet:
 Kurzform von Yobbo, britischer Slangbegriff für einen Rowdy
 Yob (Band), US-amerikanische Doom-Metal-Band aus Eugene, Oregon
 Yob Wildlife Reserve, Naturschutzgebiet im nördlichen Eritrea 

Yob ist der Familienname folgender Personen:
 Gregory Yob (1945–2005), US-amerikanischer Computerspieldesigner
 Chuck Yob (* 1937), US-amerikanischer Politiker

Die Abkürzung YOB oder YoB steht für:
 Yoba (Sprache), Code in der ISO 639-3
 Youth On Board, US-amerikanische Jugendschutz-Organisation
 Year of Birth, siehe Geburtsjahr

YOB